

Sport
Grand Prix automobile des Pays-Bas, une épreuve de Formule 1
Grand Prix moto des Pays-Bas, une épreuve de vitesse moto
Grand Prix automobile des Pays-Bas (Champ Car), une épreuve de Champ Car